Pulse of puls, een Elektromagnetische puls;
 Pulse (televisieprogramma), een televisieprogramma van RTL 4;
 Pulse (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2006 ;
 Pulse (2010), een Brits film uit 2010;
 Pulse (televisieserie), Australische televisieserie uit 2017 
 Studentengenootschap PulsE, een voormalige studievereniging elektrotechniek in Eindhoven;
 MSV Pulse, een studievereniging geneeskunde in Maastricht;
 P•U•L•S•E, een livealbum van Pink Floyd uit 1995;
 Pulse, nachtclub in Orlando (Florida), 
 Pulse Amsterdam, twee flatgebouwen in Amsterdam